José Maria Pazo Torres (Valledupar, 4 de abril de 1964) é um ex-futebolista colombiano, que atuava como goleiro.

Carreira 
Foi o terceiro goleiro da seleção de seu país na Copa de 1994.

Atuou por mais tempo no Junior. Encerrou sua carreira no Atlético Nacional, em 2000.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Valledupar
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Goleiros da Colômbia
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol